НФЛ в сезоне 2006 — стал 87-м сезоном национальной футбольной лиги. Регулярный сезон прошёл с 7 сентября по 31 декабря 2006 года, каждая команда сыграла по 16 матчей, по итогам которых сформировались пары для игр плей-офф. Они начались 6 января и закончились 4 февраля 2007 года Супербоулом XLI в Майами на стадионе «Долфин Стэдиум». Победителем стала команда «Индианаполис Колтс», переигравшая «Чикаго Беарз» 29:17, а самым ценным игроком матча был признан квотербек «Колтс» Пэйтон Мэннинг.

Плей-офф 
{{Сетка НФЛ
|RD4=Супербоул XLI

|7 января|5|Н.Й. Джетс|16|4|Нью-Ингленд|37
|6 января|6|Канзас|8|3|Индианаполис|23
|7 января|6|Н.Й. Джайентс|20|3|Филадельфия|23
|6 января|5|Даллас|20|4|Сиэтл|21

|14 января|4|Нью-Ингленд|24|1|Сан-Диего|21
|13 января|3|Индианаполис|15|2|Балтимор|6
|13 января|3|Филадельфия|24|2|Нью-Орлеан|27
|14 января|4|Сиэтл|24|1|Чикаго (OT)|27

|21 января|4|Нью-Ингленд|34|3|Индианаполис|38|21 января|2|Нью-Орлеан|14|1|Чикаго|39|4 февраля|А3|Индианаполис|29'|Н1|Чикаго|17
}}

 Регулярный сезон В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, Н = Ничьи, ОЗ= Очков забито, ОП = Очков пропущено, АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция''

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2006
Сезоны НФЛ